La paroisse Notre Dame des Sources est une ancienne circonscription de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Cette circonscription a été supprimée le  janvier 2021.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de réduire le nombre de paroisses dans le département en modifiant leurs limites. La paroisse Notre Dame des Sources est donc créée cette année-là, en remplacement de 9 anciennes paroisses de la région.
 
Elle a été supprimée au  janvier 2021.

Organisation 
La paroisse Notre Dame des Sources est rattaché au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Saint-Quentin du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Fresnoy-le-Grand. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Notre Dame des Sources sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Zancienne Notre Dame des Sources
Fondation en 1999
Disparition en 2021